Кубок Узбекистана по футболу 1995 года — футбольный турнир, в котором участвовали 42 профессиональных клуба.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с предварительного раунда. Финальный матч состоялся 19 ноября 1995 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между наманганским «Навбахором» и ташкентским МХСК. Обладателем Кубка во 2-й раз стал «Навбахор».

Предварительный раунд

1/16 финала

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 1995 году
1995